Населені пункти в Чехії:

 Бржезно (Хомутов)
 Бржезно (Млада-Болеслав)
 Бржезно (Постолопрти)

Пам'ятки в Чехії:
 Бржезно (городище)